Мисанс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мисанс, Роберт (род. 1986) — латвийский шашист (международные шашки), чемпион мира и Европы среди кадетов.
 Мисанс, Элвис (род. 1989) — латвийский легкоатлет.